Nõo (gemeente), een gemeente in Estland, provincie Tartumaa
 Nõo (plaats), een plaats in Estland, hoofdplaats van de gelijknamige gemeente